Alexander Vlahos – attore gallese
 Eros Vlahos – attore inglese
 Giorgios Vlahos – ex calciatore greco